Madonna dell'Umiltà – tema iconografico mariano

Opere d'arte 
 Madonna dell'Umiltà – dipinto del Beato Angelico, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
 Madonna dell'Umiltà (Madonna delle Nuvole) – scultura di Donatello, Museum of Fine Arts, Boston
 Madonna dell'Umiltà – dipinto di Gentile da Fabriano, Museo nazionale di San Matteo, Pisa
 Madonna dell'Umiltà – dipinto di Gentile da Fabriano, Getty Center, Los Angeles
Madonna dell'Umiltà – dipinto di Giovanni di Paolo, Museum of Fine Arts, Boston
Madonna dell'Umiltà (Madonna Trivulzio) – dipinto di Filippo Lippi, Pinacoteca del Castello Sforzesco, Milano
 Madonna dell'Umiltà – dipinto di Masaccio, National Gallery of Art, Washington
 Madonna dell'Umiltà (Madonna Boni-Carnesecchi) – dipinto di Masolino, Kunsthalle, Brema
 Madonna dell'Umiltà – dipinto di Masolino, Galleria degli Uffizi, Firenze
 Madonna dell'Umiltà – dipinto di Masolino, Alte Pinakothek, Monaco di Baviera
Madonna dell'Umiltà – dipinto di Gherardo Starnina, Galleria degli Uffizi, Firenze
Madonna dell'Umiltà – dipinto di Giovanni di Paolo,  Pinacoteca Nazionale, Siena
Madonna dell'Umiltà – dipinto di Giovanni di Paolo,  Museum of Fine Arts, Boston